

Geografia
 Landò – frazione del comune di Malonno (provincia di Brescia, Lombardia)

Onomastica
 Lando – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Lando – famiglia nobile veneziana
 Francesco Lando – cardinale italiano
 Marco Lando – vescovo cattolico italiano
 Pietro Lando – doge di Venezia
 Conte Lando – condottiero tedesco
 Papa Lando – papa della Chiesa cattolica
 Enrico Lando – regista e sceneggiatore italiano
 Joe Lando – attore statunitense
 Michele di Lando – politico italiano
 Ortensio Lando – umanista italiano

Mezzi di trasporto
 Landò – tipo di carrozza

Editoria 
 Lando – rivista di fumetti per adulti edita dal 1973 al 1984